Der Wahlkreis Laatzen ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst die Städte Laatzen, Pattensen und Sehnde.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Laatzen sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Silke Lesemann (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 28.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Laatzen sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Silke Lesemann (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 29.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Dreyer, Christoph" |Christoph Dreyer
|35,4
|31,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Lesemann, Silke" |Silke Lesemann
|44,5
|41,7
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Asendorf, Regina" |Regina Asendorf
|5,5
|7,0
|-
| FDP
| data-sort-value="Ebeling, Ebeling" |Lothar Ebeling
|4,2
|7,0
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Wilke, Fritz" |Fritz Wilke
|3,7
|4,0
|-
| AfD
| data-sort-value="Franke, Henning" |Henning Franke
|6,8
|7,2
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,4
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,6
|-
| Piratenpartei || || ||0,3
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 66,0 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Laatzen sechs Direktkandidaten an. Das Direktmandat holte Silke Lesemann mit 42,9 %.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Dreyer, Christoph" |Christoph Dreyer
|41,5
|33,4
|-
| SPD
| data-sort-value="Lesemann, Silke" |Silke Lesemann
|42,9
|37,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Giese, Andrea" |Andrea Giese
|2,3
|9,4
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Asendorf, Regina" |Regina Asendorf
|8,3
|11,9
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Kaußen, Jessica" |Jessica Kaußen
|3,3
|3,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || || 0,2
|-
| Die Freiheit || || || 0,4
|-
| Freie Wähler || || ||1,1
|-
| NPD || || ||1,0
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Schönemann, Heiko" |Heiko Schönemann
|1,8
|1,9
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Laatzen fünf Kandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Christoph Dreyer (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Dreyer, Christoph" | Christoph Dreyer
| 42,3
| 39,7
|-
| SPD
| data-sort-value="Lesemann, Silke " | Silke  Lesemann
| 41,0
| 34,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Weissleder, Dirk " | Dirk Weissleder
| 5,0
| 8,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Wischhusen, Britt " | Britt Wischhusen
| 5,0
| 6,7
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Schulz, Gerhard-Walter " | Gerhard-Walter Schulz
| 6,7
| 7,0
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| NPD
|
|
| 1,6
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,4
|-
| Republikaner
|
|
|
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,5
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
|}

Einzelnachweise 

Politik (Region Hannover)